Це́ркви Моско́вского Кремля́ — перечень сохранившихся и уничтоженных религиозных сооружений Кремля в Москве. Часть из них входят в комплекс Соборной площади, другие относятся к Большому Кремлёвскому дворцу.

На Соборной площади

Комплекс Большого Кремлёвского дворца 
Территория является частью резиденции Президента РФ — доступ посетителям к храмам закрыт.

Другие церковные постройки

Потешный дворец 
Здание было построено в 1651 году как жилые палаты боярина Ильи Даниловича Милославского. При нём расположена церковь Похвалы Богородицы, возвышающаяся над средней частью восточного фасада. В настоящее время во дворце размещаются службы Комендатуры Кремля.

Утраченные

См. также 
Монастыри Московского Кремля

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Храмы Московского Кремля
Соборы России
Церкви Кремля